Blizno est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Blizno, village de la voïvodie de Mazovie
 Blizno, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Blizno, village de la voïvodie de Poméranie occidentale